Barinasuchus (nombre que traduce "cocodrilo de Barinas", en referencia a la región donde se halló el material tipo) es un género extinto de mesoeucrocodiliano sebécido. Sus fósiles han sido hallados en rocas del Eoceno medio de la Formación Divisadero Largo de Argentina (asignados de manera tentativa), y en la formación Ipururo de Perú y la formación Parángula de Venezuela, ambas de mediados del Mioceno.

Descripción
Barinasuchus fue descrito en 2007 por Alfredo Paolillo y Omar Linares. El holotipo proviene de rocas de la formación Parángula en Barinas, Venezuela y consiste de la parte frontal del cráneo incompleto articulado y la mandíbula inferior. Como otros sebecosuquios, era un carnívoro terrestre dotado con dientes zifodontes, igual que los dinosaurios terópodos, es decir, comprimidos lateralmente, curvados hacia atrás y con bordes aserrados. Esta dentición lo convertía en un depredador formidable.

La parte preservada del cráneo tiene 70 centímetros de largo y 40 centímetros de alto; se estima que la longitud total del cráneo es de 95-110 centímetros. La longitud total del animal se estima en casi 6 metros basándose en la comparación con sebecosuquios más completos como Stratiotosuchus, lo que lo convierte en el mayor sebécido conocido. Si bien los restos incompletos dificultan determinar su posible peso, las estimaciones basadas en las longitudes de Stratiotosuchus maxhechti y Crocodylus porosus, indican masas de 1,610 y 1,720 kilogramos respectivamente; esto implica un peso muy superior al de los grandes mamíferos carnívoros, e incluso admitiendo un amplio margen de error del 50%, seguiría siendo mucho más grande que otros depredadores terrestres del Cenozoico de América del Sur. Entre los crocodilomorfos notosuquios, que fueron formas principalmente terrestres, este tamaño es excepcional, solo superado por el sebecosuquio basal Razanandrongobe del Jurásico de Madagascar.

Fósiles de la misma edad de Perú anteriormente identificados como Sebecus cf. huilensis han sido asignados a la especie tipo, B. arveloi.

Clasificación
En 2014, Diego Pol y sus colegas realizaron un análisis filogenético, integrando a muchos de los nuevos géneros y especies descubiertos a principios de la década de 2010. Recopilaron varios estudios filogenéticos para llegar a una matriz que incluye a 109 géneros de Crocodyliformes y similares de los cuales se estudiaron 412 características morfológicas. Notosuchia según Diego Pol et al. incluye 45 géneros y 54 especies. En su cladograma, Barinasuchus está clasificado como un Sebecosuchia de la familia Sebecidae, cercano al género Lorosuchus y conformando el taxón hermano de los géneros Ayllusuchus y Bretesuchus, lo que indica que Barinasuchus representa un linaje bastante basal dentro de la familia.

Cladograma basado en el estudio de Kellner et al. (2014), mostrando la posición de Barinasuchus dentro de Sebecosuchia.

Referencias 

Notosuchia
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur